

Cinema 
Wanted: Dead or Alive  – film del 1951 diretto da Thomas Carr
 Wanted vivo o morto (Wanted: Dead or Alive) – film del 1986 diretto da Gary Sherman

Musica 
 Wanted Dead or Alive  – album di Warren Zevon del 1969
 Wanted Dead or Alive  – album di David Bromberg del 1974
 (Wanted) Dead or Alive  – traccia dell'album Mecca for Moderns dei The Manhattan Transfer del 1981
 Wanted Dead or Alive  – singolo dei Bon Jovi del 1987, dall'album Slippery When Wet
 Wanted: Dead or Alive  – album di Kool G Rap & DJ Polo del 1990
 Wanted Dead or Alive  – EP degli Altamont del 1997
 Wanted Dead or Alive  – singolo collaborativo di 2Pac e Snoop Doggy Dogg pubblicato nel 1997

Televisione 
 Ricercato vivo o morto (Wanted: Dead or Alive) – serie televisiva statunitense
 Il ricercato (	Wanted: Dead or Alive) – episodio di ALF